Чаплыгино — название населённых пунктов в России:
 Чаплыгино — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Чаплыгино — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Чаплыгино — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Чаплыгино — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Чаплыгино — деревня в Чернском районе Тульской области.